Джрарат () — села у Вірменії:

 Джрарат (Армавір) — у марзі (області) Армавір.
 Джрарат (Котайк) — у марзі Котайк.
 Джрарат (Ширак) — у марзі Ширак.